

Б'єр — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж

Б'єр — громада в кантоні Во

Інше 
 Б'єр-де-Гард — традиційний регіональний сорт французького пива